Le Giant Inverted Boomerang est une version évoluée du modèle Boomerang de Vekoma. Il présente les mêmes figures que ce dernier mais sur une voie inversée, un parcours plus ample et dont les extrémités sont verticales.

Les attractions de ce type

Statistiques 
 Trains : un seul train de 8 wagons. Les passagers sont placés par quatre sur une rangés pour un total de 32 passagers par train.
 Taille maximale :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Modèle Boomerang de Vekoma, le modèle de base.
 Modèle Invertigo de Vekoma, la version inversée du Boomerang.

Liens externes 

 Liste des Giant Inverted Boomerangs sur rcdb.com

Modèle de montagnes russes
Modèle standard de Vekoma